Rittersdorf – comune del circondario Eifelkreis Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)
 Rittersdorf – comune del circondario rurale del Weimarer Land (Turingia)